Chocolate - alimento à base de cacau
Ou ainda:
Chocolate (canção de Kylie Minogue)
Chocolate (canção de Snow Patrol)
Chocolate (filme) - filme de Lasse Hallstrom

Pessoas
Chocolate (comediante) - humorista e compositor brasileiro

Ver também
Chocolat

Desambiguação